De Super G voor vrouwen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zaterdag 14 januari 2012. De Française Estelle Alphand won het goud.

Uitslag 

Vrouwen Super G